Лакос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лакос, Андре (род. 1979) — австрийский хоккеист, защитник.
 Лакос, Филипп (род. 1980) — австрийский хоккеист, защитник.